Кализията (Callisia) е род цъфтящи растения от семейство Commelinaceae. Членовете на рода са известни като roselings. Родом е от Западното полукълбо от южната част на САЩ до Аржентина.

Етимология 
Родовото име callisia произлиза от гръцката дума καλλον (чете се „калос“), което означава „красота“.

Някои членове на кализията (C. fragrans и C. repens) могат да причинят алергични реакции при домашни любимци (особено котки и кучета), характеризиращи се със зачервена, сърбяща кожа.

Видове 

Кализията включва следните видове:
 Callisia ciliata Kunth – Panama, Colombia
 Callisia cordifolia (Sw.) E.S.Anderson & Woodson – Florida Roseling – Central America, tropical Mexico, Cuba, Jamaica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Florida, Georgia
 Callisia filiformis (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt – central + southern Mexico, Central America, Lesser Antilles, Venezuela, northeastern Brazil
 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson – Mexico; naturalized in Florida, Louisiana, Hawaii, West Indies, Morocco, Taiwan, Norfolk Island in Australia
 Callisia gentlei Matuda – southern Mexico, Guatemala, Honduras
 Callisia graminea (Small) G.Tucker – Grassleaf roseling – southeastern United States from Florida to Virginia
 Callisia hintoniorum B.L.Turner – Nuevo León
 Callisia insignis C.B.Clarke – Mexico; naturalized in Venezuela
 Callisia laui (D.R.Hunt) D.R.Hunt – Guerrero, Oaxaca
 Callisia micrantha (Torr.) D.R.Hunt – Littleflower roseling – Texas, Tamaulipas
 Callisia monandra (Sw.) J.A.Schultes & J.H.Schultes – Cojite morado – widespread from northern Mexico + West Indies to Argentina
 Callisia multiflora (M.Martens & Galeotti) Standl. – central + southern Mexico, Central America
 Callisia navicularis (Ortgies) D.R.Hunt – Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí
 Callisia ornata (Small) G.Tucker – Florida scrub roseling – Georgia, Florida
 Callisia repens (Jacq.) L. – Creeping inchplant – scattered locales in southern United States (Riverside County in California, Texas, Louisiana, Florida); widespread from Mexico + West Indies south to Argentina
 Callisia rosea (Vent.) D.R.Hunt – Piedmont roseling – southeastern United States from Alabama to Maryland
 Callisia soconuscensis Matuda – Guatemala, southern Mexico
 Callisia tehuantepecana Matuda – Oaxaca
 Callisia warszewicziana (Kunth & C.D.Bouché) D.R.Hunt – Veracruz, Chiapas, Guatemala

Бивши видове 
 Neodonnellia grandiflora (Donn.Sm.) Rose (as C. grandiflora Donn.Sm.)

Източници